K83, K-83 ou K.83 peut faire référence à :
 Autres maladies des voies biliaires, d'après la classification internationale des maladies ;
 Remorque K-83, une remorque pour le radar SCR-584 ;
 « Se tutti i mali miei », un air pour soprano et orchestre (K.83) de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 83, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres